Gonzalo Javier Rodríguez (1984–) – argentyński piłkarz
 Gonzalo Rodríguez (1972–1999) – były urugwajski kierowca wyścigowy
 Gonzalo Rodríguez Lafora (1887–1971) – hiszpański neuropatolog